

Topônimos 
 Lácio (região histórica) — região histórica no centro da península Itálica
 Lácio (região moderna) — uma das vinte regiões político-administrativas da Itália

Esportes 
 Società Sportiva Lazio — clube de futebol da Itália
 Lácio (Marília) — distrito do município de Marília, estado de São Paulo, Brasil

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes